Louis Domingue, de son nom complet Louis Boileau-Domingue, (né le  à Mont Saint-Hilaire, au Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Louis Domingue est le fils de Brigitte Boileau et Charles Domingue. Il commence sa carrière en jouant avec les Lions du Lac St-Louis dans la ligue  AAA en 2007-2008. Il participe au repêchage en  de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il est alors treizième joueur sélectionné par les Wildcats de Moncton.

En 2007, à 15 ans, lors de son unique saison dans la ligue de développement Midget AAA, avec les Lions du Lac Saint-Louis, il bat le record du plus grand nombre de victoires pour un gardien recrue (22 victoires). Il participe avec l'équipe du Québec au Défi Mondial des moins de 17 ans qui se tient à Port Alberni en Colombie-Britannique, du  au .

Au cours de la saison 2009-2010 de la LHJMQ, il rejoint les Remparts de Québec, toujours dans la LHJMQ. En 2010, Louis Domingue est repêché par les Coyotes de Phoenix, au cinquième tour ( au total). Au mois d'avril 2012 alors que les Remparts sont éliminés des séries éliminatoires, il est appelé par les Coyotes. Il prépare alors une rencontre de l'équipe de la LNH au cours des séries de la Coupe Stanley contre les Blackhawks de Chicago, même si finalement il ne joue pas.

En 2012, il commence sa carrière professionnelle et rejoint les Gladiators de Gwinnett dans l'ECHL.

Il remporte sa première victoire dans la Ligue nationale de hockey, dans l'uniforme des Coyotes de l'Arizona, contre les Canadiens de Montréal au Centre Bell le .

Le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay en retour du gardien Michael Leighton et l'attaquant Tye McGinn.

Le , il est échangé aux Devils du New Jersey en retour d'un choix conditionnel de  ronde en 2021.

Le 24 février 2020, il passe des Devils aux Canucks de Vancouver en échange du gardien Zane McIntyre.

Statistiques 

| 2007-2008 || Lions du Lac St-Louis || AAA || 35 || 55 || 9 || 0 ||  || 90 || 3,12 || - || 2 || - || 13 || 8 || 2 || 761 || 33 || 2,6 || - || 1 || -
|-
| 2008-2009 || Wildcats de Moncton || LHJMQ || 12 || 5 || 5 || - || 621 || 26 || 2,51 || - || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Wildcats de Moncton || LHJMQ || 22 || 11 || 9 || 4 ||  || 56 || 2,81 || 92,4 || 1 || - || 4 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Remparts de Québec || LHJMQ || 19 ||  || 8 || - ||  || 43 || 2,54 || 91 || 2 || 2 || 9 || 3 || 5 || 455 || 33 || 4,35 || 86,3 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Remparts de Québec || LHJMQ || 57 || 37 || 12 || 3 ||  || 134 || 2,65 || 89,8 || 2 || 2 || 18 || 11 || 6 || 996 || 41 || 2,47 || 91,3 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Remparts de Québec || LHJMQ || 39 || 23 || 8 || 4 ||  || 94 || 2,61 || 91,4 || 4 || 6 || 11 || 7 || 4 || 679 || 30 || 2,65 || 89,7 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Pirates de Portland || LAH || 2|| 1|| 0|| 0 || 100|| 4|| 2,4|| 93,1|| 0|| 0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 34|| 23|| 9|| 2 || || 92|| 2,69|| 90,4|| 3|| 16 || 10 || 6 || 3 || 619 || 23 || 2,23 || 92,6 || 2 || 0
|-
| 2013-2014 || Pirates de Portland || LAH || 36 || 9 || 18 || 2 ||  || 108 || 3,63 || 89 || 1 || 35 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 7 || 1 || 3 || 2 || 388 || 13 || 2,01 || 93,9 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 20 || 11 || 6 || 2 ||  || 50 || 2,68 || 90,8 || 0 || 2 || 5 || 2 || 2 || 253 || 10 || 2,37 || 92,5 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 2 || 1 || 1 || 0 || 119 || 2 || 1,01 || 95,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 7 || 1 || 2 || 1 || 308 || 14 || 2,73 || 91,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH || 13 || 6 || 6 || 1 || 778 || 33 || 2,55 || 91,9 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 39 || 15 || 18 || 5 ||  || 101 || 2,75 || 91,2 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 31 || 11 || 15 || 1 ||  || 82 || 3,08 || 90,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 7 || 0 || 6 || 0 || 388 || 28 || 4,33 || 85,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Crunch de Syracuse || LAH || 18||13||5||0||||39||2,17||91,9||2||4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lightning de Tampa Bay  || LNH || 12||7||3||0||687||33||2,89||91,4||0||2 ||1 ||0 ||0 ||19 ||0 ||0 ||100 || 0||0 
|-
| 2018-2019 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 26 || 21 || 5 || 0 ||  || 75 || 2,88 || 90,8 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Crunch de Syracuse || LAH || 4||2||1||1||||13||3,81||86,3||0||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Devils de Binghamton|| LAH || 7||4||2||1||||17||2,45||91,2||1||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH || 16||3||8||2||||47||3,79||88,2||0||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Canucks de Vancouver || LNH ||1||0||1||0||59||4||4,08||88,2||0||0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 58 || 3 || 3,12 || 87 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Heat de Stockton || LAH || 3 || 0 || 2 || 1 || 178 || 12 || 4,04 || 85,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||  || 

| 140 || 58 || 59 || 10 ||  || 384 || 3,05 || 90,4 || 2 || 6 || 1 ||0 ||0 ||19 ||0 ||0 ||100 || 0||0

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1992
Naissance à Mont-Saint-Hilaire
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Pirates de Portland
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton